Montecatini puede referirse a:

 Montecatini Terme, localidad de la provincia de Pistoia, región de Toscana, Italia
 Montecatini Terme Basketball, club de baloncesto con sede en la ciudad de Montecatini Terme
 Montecatini Val di Cecina,  localidad de la provincia de Pisa, región de Toscana, Italia 
 Volcán Montecatini Val di Cecina, estratovolcán en Italia